Sankt Andreas Kirke henviser til flere artikler:
 Sankt Andreas Kirke (København) – en kirke i København
 Sankt Andreas Kirke (Ordrup) – en katolsk kirke i Nordsjælland
 Sankt Andreas Kirke (Randers) – en kirke i Randers
 Sankt Andreas Kirke (Sydslesvig) – en romansk kirke i Brodersby